Шмель балтийский () — вид шмелей, обитающий на севере Евразии и в Северной Америке.

Распространение 
Вид распространён в Финляндии, севере Швеции, России и в Северной Америке. Чаще всего встречаются на севере и на большой высоте в горах.

Морфология 
Шмель балтийский имеет длинный язык, составляющий две третьи длины шмеля. Эта особенность помогает специализироваться больше на цветках с длинными лепестками.

Примечания

Ссылки 
 Красная книга Свердловской области. Животные, растения, грибы. — Екатеринбург: Баско, 2008. — С. 100.

Шмели
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1832 году